Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres C et C.

Codes 
 .cc, îles Cocos (domaine de premier niveau national).
 CC, îles Cocos (ISO 3166-1).
 CC, Chili (code OACI).
 CC, Macair Airlines (code AITA).
 CC, Concarneau (quartier maritime).
 0xCC, représentation hexadécimale du nombre 204 et symbole pour la lettre capitale I accent grave « Ì » (norme ISO/CEI 8859-1).
 CC, nom de plusieurs types de locomotives ayant toutes en commun de reposer sur deux bogies de chacun trois essieux (voir Disposition des essieux) ; exemple des CC 72000 ou CC 6500 ou encore CC 14000.
 CC, province de Cáceres, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 CC, abréviation de Coucou
 Cc, abréviation de Comme convenu
 C/C, Carbon Copy en anglais ou Copie conforme en français pour les courriels électroniques.
 C/C, abréviation de copier/coller

Sigles et abréviations 
cc (en minuscules) est une abréviation alternative pour :
 centimètre cube (notation légale : cm³)
 Concentration d'une substance
 un dix-millième de grade (1 c = 0,01 gon, 1 cc = 0,0001 gon)
 C compiler, le compilateur C sous Unix
CC (en capitales) est un sigle qui peut signifier :

 En Grammaire
 Complément circonstanciel

 en musique :
 Cannibal Corpse, un groupe américain de death metal.
 Cavalera Conspiracy, un groupe américain d'heavy metal.
 pour une personnalité :
 Christophe Colomb
 Chris Cole (skateur professionnel)
 Charlie Chaplin
 Coco Chanel
 en sciences :
 Constante cosmologique.
 Courant continu en électricité.
 Court-circuit en électricité.
 Cubique centré.
 Chlorure de Calcium
 en droit :
 
 Conseil constitutionnel sous la Cinquième République française.
 Convention collective.
Pour les films et séries :
closed captioning, sous-titrage pour sourds et malentendants
 Canadian Club, marque de Whisky canadien.
 .
 Café campus
 École centrale Casablanca
 Charges Comprises, dans le domaine de l'immobilier. 
 Coalition canarienne, parti nationaliste des Îles Canaries.
 Cocaïne en argot.
 Combat command, organisation militaire interarmes employée par les forces blindées de l'armée américaine à partir de 1942 jusqu'en 1963.
 Command and Conquer
 Communauté de communes.
 Membres de l'ordre du Canada (Compagnon).
 Concours.
 Copie carbone ou copie conforme dans le cadre d'un courriel.
 Cornway Collège, école privée en Mashonaland occidental, Zimbabwe.
 Corps consulaires (Consular Corps).
 .
 Coucou en argot Internet.
 County Councillor en Grande-Bretagne.
 Coup Critique, en jeu de rôle et jeu vidéo
 Coupé cabriolet.
 Cours complémentaire dans l'histoire de l'enseignement en France.
 Creative Commons, organisation dont le but est de proposer une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des droits de propriété intellectuelle.
 CC Plus, Creative Commons Plus, protocole annexe aux licences creative commons
 Common Criteria (Critères communs), un standard international (ISO/CEI 15408) pour la sécurité des systèmes d'information.
 Cuillère à café.
 , terme anglophone pour plainte client.
 Comité central, l'instance principale de certains partis politiques
 Société centrale canine (Centrale Canine)
 Complément circonstanciel, fonction de circonstance dans une phrase

Autres sens 
 CC, en hexadécimal, représente le nombre 204 en décimal.
 C/C, peut désigner "copier-coller" en argot internet
 CC, en chiffres romains, représente le nombre 200.
 cc, compilateur C d'Unix.
 C.C, personnage du dessin animé Code Geass, prononcé "Shi-Tsu".
 Cc en SMS représente "Coucou".
 C/C, caporal-chef.
 Cc, digramme de l'alphabet latin
 CC, type de locomotive ayant deux bogies de trois essieux moteurs.

Voir aussi 
 C.C. Lemon

Code